Il doppio  dell'Atlanta Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Scott Lipsky e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma hanno perso al 1º turno contro Drake Bernstein e Kevin King.

Alex Bogomolov, Jr. e Matthew Ebden hanno sconfitto in finale Matthias Bachinger e Frank Moser per 3-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie

 Scott Lipsky /  Rajeev Ram (primo turno)
 Marcelo Melo /  Jamie Murray (primo turno)

<li> Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
<li> Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Atlanta Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011